Junior Eurovision Song Contest 2007 var den 5. udgave af Junior Eurovision Song Contest, også kaldet JESC, og blev afholdt i Rotterdam, Holland den 8. december 2007. Vinderen af JESC 2007 blev Hviderusland, med 137 point.

Deltagere

Eksterne henvisninger 

2007
Musik i 2007